Dit is een lijst van planetoïden 42001-42100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42001) - || 2000 YW46|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42002) - || 2000 YU47|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42003) - || 2000 YJ48|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42004) - || 2000 YJ49|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42005) - || 2000 YW49|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42006) - || 2000 YA50|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42007) - || 2000 YG50|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42008) - || 2000 YJ50|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42009) - || 2000 YM50|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42010) - || 2000 YX58|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42011) - || 2000 YS59|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42012) - || 2000 YC60|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42013) - || 2000 YL61|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42014) - || 2000 YM61|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42015) - || 2000 YM65|| 16 december 2000 || Spacewatch
|-
| (42016) - || 2000 YZ68|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42017) - || 2000 YU72|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42018) - || 2000 YK78|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42019) - || 2000 YE79|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42020) - || 2000 YP79|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42021) - || 2000 YJ80|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42022) - || 2000 YS81|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42023) - || 2000 YW81|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42024) - || 2000 YX82|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42025) - || 2000 YL84|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42026) - || 2000 YF86|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42027) - || 2000 YL86|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42028) - || 2000 YT88|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42029) - || 2000 YV88|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42030) - || 2000 YA89|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42031) - || 2000 YJ89|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42032) - || 2000 YV89|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42033) - || 2000 YH95|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42034) - || 2000 YD96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42035) - || 2000 YG96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42036) - || 2000 YP96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42037) - || 2000 YQ96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42038) - || 2000 YO97|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42039) - || 2000 YN98|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42040) - || 2000 YS99|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42041) - || 2000 YB100|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42042) - || 2000 YR101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42043) - || 2000 YB102|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42044) - || 2000 YF102|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42045) - || 2000 YJ103|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42046) - || 2000 YM103|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42047) - || 2000 YV105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42048) - || 2000 YE107|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42049) - || 2000 YG107|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42050) - || 2000 YN107|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42051) - || 2000 YX107|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42052) - || 2000 YH108|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42053) - || 2000 YO110|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42054) - || 2000 YA111|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42055) - || 2000 YB112|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42056) - || 2000 YF114|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42057) - || 2000 YW114|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42058) - || 2000 YF115|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42059) - || 2000 YG115|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42060) - || 2000 YX115|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42061) - || 2000 YE116|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42062) - || 2000 YR118|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42063) - || 2000 YS122|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (42064) - || 2000 YE128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (42065) - || 2000 YJ128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (42066) - || 2000 YF129|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (42067) - || 2000 YU131|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42068) - || 2000 YA133|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (42069) - || 2000 YG135|| 17 december 2000 || LONEOS
|-
| (42070) - || 2000 YM136|| 23 december 2000 || LINEAR
|-
| (42071) - || 2000 YS137|| 23 december 2000 || Spacewatch
|-
| (42072) - || 2000 YS139|| 27 december 2000 || Spacewatch
|-
| (42073) Noreen || 2001 AS1|| 2 januari 2001 || D. P. Pray
|-
| (42074) - || 2001 AV2 || 2 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (42075) - || 2001 AL3 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42076) - || 2001 AQ4 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42077) - || 2001 AS4 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42078) - || 2001 AT4 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42079) - || 2001 AD7 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42080) - || 2001 AL7 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42081) - || 2001 AX7 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42082) - || 2001 AF11|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42083) - || 2001 AU11|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42084) - || 2001 AA12|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42085) - || 2001 AD12|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42086) - || 2001 AE13|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42087) - || 2001 AB14|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42088) - || 2001 AG15|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42089) - || 2001 AQ15|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42090) - || 2001 AF16|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42091) - || 2001 AV16|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42092) - || 2001 AU20|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42093) - || 2001 AO23|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42094) - || 2001 AO24|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42095) - || 2001 AY25|| 6 januari 2001 || Farpoint
|-
| (42096) - || 2001 AZ25|| 6 januari 2001 || Farpoint
|-
| (42097) - || 2001 AO28|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42098) - || 2001 AS29|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42099) - || 2001 AN30|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42100) - || 2001 AL31|| 4 januari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten